Destiny označuje:
 Miley Cyrusová (rodným jménem Destiny Hope Cyrus) – americká zpěvačka
 Destiny (skupina) – švédská metalové skupina
 Destiny (album, Gloria Estefan) – album zpěvačky Glorie Estefan
 Destiny (album, The Jacksons) – album skupiny The Jacksons
 Destiny (album, Saxon) – album skupiny Saxon
 Destiny (album, Stratovarius) – album skupiny Stratovarius
 Destiny (Hvězdná brána) – vesmírná loď ve sci-fi seriálu Hvězdná brána: Hluboký vesmír
 „Osud (Star Trek)“ (v originále „Destiny“) – epizoda sci-fi seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine
 Destiny (modul ISS) – modul Mezinárodní vesmírné stanice
 Destiny (videohra) – first-person shooter pro herní konzole z roku 2014
Destiny (kryptoměna)